Ruta de la Plata puede hacer referencia a:
 La Vía de la Plata, calzada romana que unía Augusta Emerita y Asturica Augusta. Esta calzada romana da su nombre a múltiples infraestructuras viarias e instituciones a lo largo de su recorrido.
 La Ruta de la Vía de la Plata, un Sendero de Gran Recorrido (GR 100) entre Gijón y Sevilla.
 La Autovía Ruta de la Plata, autovía (A 66) española que discurre entre Sevilla y Gijón.
 La Autopista Ruta de la Plata, tramo de peaje (AP 66) de la anterior entre Asturias y León.
 La Carretera del Puerto de Gijón al Puerto de Sevilla, carretera nacional (N 630) que discurre en paralelo a la autovía.
 El Ferrocarril Vía de la Plata, línea ferroviaria transversal parcialmente clausurada entre Gijón y Sevilla.
 La Mancomunidad Ruta de la Plata, mancomunidad de municipios de la provincia de Salamanca, Castilla y León, España.
 La Vía verde Ruta de la Plata.
Asimismo, Ruta de la Plata hacer referencia a otras rutas con ese nombre:
 La Ruta de la Plata, camino histórico mexicano que forma parte del Camino Real de Tierra Adentro entre México y Zacatecas.
 El Camino Real Intercontinental, también conocido como la Ruta del mercurio y de la plata.
Cañada real de la Mesta
 Cañada  Real de la Plata o de la Vizana,  es una de las cañadas reales del Concejo de la Mesta, de 500 km de longitud que atraviesa las provincias de León, Zamora, Salamanca y Cáceres en España, desde la montaña leonesa hasta Trujillo (Cáceres).